Denumirea de Bobești se poate referi la:

 Localități din România:
 Bobești, o localitate din județul Vaslui
 Localități din Ucraina:
 Bobești, o localitate din raionul Storojineț, regiunea Cernăuți

Vezi și 
 Bob (dezambiguizare)